Bobadilla ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Bobadilla (* 1976), paraguayischer Fußballspieler
 Alfonso Bobadilla (* 1951), chilenischer Springreiter

 Daniela Bobadilla (* 1993), kanadische Schauspielerin
 Erika Sofia Mongelos Bobadilla (* 1996), paraguayische Beachvolleyballspielerin
 Francisco de Bobadilla († 1502), spanischer Kolonialverwalter in Westindien
 Manuel Bobadilla (* 1970), kubanischer Fußballer
 Perfecto Bobadilla (* 1956), paraguayischer Boxer 
 Raúl Bobadilla (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Rodolfo Francisco Bobadilla Mata (1932–2019), guatemaltekischer Ordensgeistlicher, Bischof von Huehuetenango
 Tomás Bobadilla (1785–1871), dominikanischer Politiker und Jurist und der erste Präsident der Junta Central Gubernativa Definitiva der Dominikanischen Republik

Bobadilla bezeichnet:
 Bobadilla (Antequera), Ortsteil und Bahnknoten in der spanischen Gemeinde Antequera
 Bobadilla (La Rioja), spanische Gemeinde in der autonomen Gemeinschaft La Rioja
 Bobadilla del Campo, spanische Gemeinde in der Provinz Valladolid